Matsui ist der Familienname folgender Personen:
 Akihiko Matsui (* 1962), japanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Asahi Matsui († 2012), japanischer Politiker
 Bob Matsui (1941–2005), amerikanischer Abgeordneter
 Chinatsu Matsui (* 1977), japanische Squashspielerin
 Daisuke Matsui (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Doris Matsui (* 1944), amerikanische Abgeordnete
 Haruki Matsui (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Hideki Matsui (* 1974), japanischer Baseballspieler
 Ichirō Matsui (* 1964), japanischer Politiker
 Masafumi Matsui (* 1950), japanischer Amphibienkundler
 Matsui Iwane (1878–1948), japanischer General
 Kazuo Matsui (* 1975), japanischer Baseballspieler
 Keiko Matsui (* 1961), japanische Musikerin
 Ken’ya Matsui (* 1985), japanischer Fußballtorhüter
 Kiyotaka Matsui (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Kōji Matsui (* 1960), japanischer Abgeordneter
 Kōsei Matsui (1927–2003), japanischer Töpfer und Kunstkeramiker
 Kuniyoshi Matsui, japanischer Gitarrenbauer
 Mitsuru Matsui, japanischer Kryptograph
 Matsui Sumako (1886–1919), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Matsui Takurō (1887–1969), japanischer General
 Toshihide Matsui (* 1978), japanischer Tennisspieler

Matsui steht für:
 eine japanische Adelsfamilie, Matsui (Klan)
 eine Marke elektrischer Geräte von DSG International
 ein Stadtviertel im Stadtbezirk Suginami der Stadt Tokio